

Personnalités 

 Maurice Camphin (1911-1943), résistant et homme politique français ;
 Paul Camphin (1922-1943), cheminot, résistant et homme politique français ;
 René Camphin dit colonel Beaudoin (1913-1954), résistant et homme politique français.

Lieux 

 Camphin-en-Carembault, commune française située dans le département du Nord en région Hauts-de-France.
 Camphin-en-Pévèle, commune française située dans le département du Nord en région Hauts-de-France.